Die Royal Guard Open Chile 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis zum 9. Februar 2014 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Royal Guard Open Chile zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Royal Guard Open Chile 2014 fand vom 1. bis zum 3. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Royal Guard Open Chile 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Viña del Mar